Sterry ist der Familienname von:
 Peter Sterry (1613–1672), englischer Philosoph und Theologe
 Wolfram Sterry (1949–2020), deutscher Dermatologe